Solange è un personaggio del film Casino Royale, ventunesimo della serie dell'agente segreto James Bond, ispirata ai romanzi di Ian Fleming. Solange è il nome di una ragazza, protagonista del racconto 007 a New York scritto nel 1963, nome che viene ripreso nel film in un contesto completamente mutato. La Bond girl infatti è la moglie triste e infelice del terrorista Alex Dimitrios.  È interpretata dall'attrice italiana Caterina Murino.

Caratteristiche 
Solange è la prima Bond girl del film. Moglie di Alex Dimitrios, terrorista al servizio di Le Chiffre, conduce una vita lussuosa alle spese del marito ma al tempo stesso è una donna infelice. Fornirà a Bond informazioni segrete grazie alle quali verrà scoperto e poi sventato un attentato all'aeroporto di Miami che intendeva colpire il nuovo prototipo di Skyfleet S570, l'aereo per passeggeri più grande al mondo.

Film 
Solange appare per la prima volta alle Bahamas - dove Bond si era recato per cercare l'autore di un misterioso SMS - in sella ad un cavallo bianco, vestita con un bikini verde. Dopo un rapido scambio di sguardi, i due si reincontreranno la sera stessa al casino. Proprio qui, nel corso di una partita a poker tra Alex Dimitrios e Bond, fa il suo ingresso Solange che, maltrattata dal marito, si siede svogliatamente al bar senza prestare attenzione al gioco.

A conclusione della serata, la ragazza capirà il perché del pessimo umore del marito. Bond infatti, vinta al gioco la Aston Martin DB5 di Dimitrios, si offre di accompagnare Solange a bere un drink. Essa accetterà e i due in seguito trascorreranno insieme brevi momenti d'amore, fondamentali per Bond che verrà a sapere di un attentato all'aeroporto di Miami. La rivelazione di queste notizie sarà fatale per Solange, che verrà trovata morta, appesa e strangolata in un'amaca, uccisa dagli uomini di Le Chiffre.

Voci correlate 
Bond girl
Casino Royale (film 2006)

Bond girl
Casalinghe immaginarie